Tokelauisch bezieht sich auf

 die neuseeländische Kolonie Tokelau
 das Volk der Tokelauer
 die tokelauische Sprache